Conrado V puede referirse a varios gobernantes de distintas épocas y lugares u organizaciones:

Conrado V (1252-1268), emperador del Sacro Imperio Romano y de Alemania (esta última de forma errónea);
Conrado V de Rietberg (?–1472), conde de Rietberg.